Сезон 1952 — 8-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР.

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР

Приз Всесоюзного комитета 

Предварительный этап. группа «Б». Харьков

Финальный турнир

Прочие матчи 
товарищеские матчи

аннулирован
Матч не входит в число официальных, после трех матчей "за провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта" команда ЦДСА (Москва) была 18 августа снята с турнира. Все ее результаты были аннулированы.

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru
 На kc-camapa.ru

1952
Крылья Советов